Altafulla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Altafulla (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Altafulla (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar